Nebraska Sandhills, een landstreek in de Amerikaanse staat Nebraska
 Station Sandhills, een spoorwegstation in Liverpool in Engeland